Alpha 1 steht für:

Titel:
 Anflug Alpha 1, deutscher Spielfilm (1971)
 Mondbasis Alpha 1, britische Fernsehserie 
in der Biochemie:
 Alpha-1-Adrenozeptor
 Alpha-1-Antitrypsin
 Alpha-1-Fetoprotein
 Hämoglobin, alpha 1
Weiteres
 Sony Alpha 1, Kamera